Предели изузетних одлика (скраћено ПИО), по дефиницији, су подручја препознатљивог изгледа са значајним природним, биолошко-еколошким, естетским и културно-историјским вредностима, која су се током времена развила као резултат интеракције природе, природних потенцијала подручја и традиционалног начина живота локалног становништва.

Предели изузетних одлика у Србији 
У Србији је издвојено и законом заштићено 16 подручја ове врсте. Закон разликује природни предео изузетних одлика и културни предео изузетних одлика, као и старију категорију (по закону до 1991. године) предео нарочите природне лепоте (скраћено ПнПЛ). Следи списак заштићених природних добара по овој подели.

Предели изузетних одлика 
 Космај
 Велико ратно острво
 Авала
 Долина Пчиње
 Клисура реке Градац
 Вршачке планине
 Мируша
 Лептерија–Сокоград
 Суботичка пешчара
 Власина
 Овчарско-кабларска клисура
 Заовине (у фази поступка)
 Радан (у фази поступка)
 Клисура Ђетиње (у фази поступка)
 Извориште Малог Рзава (у фази поступка)
 Хидроакумулација Ћелије (у фази поступка)
 Рас–Сопоћани (у фази поступка)
 Камена Гора (у фази поступка)
 Таткова земуница

Предели нарочите природне лепоте 
 Парк-шума Ивље
 Пругово
 Рајац
 Озренске ливаде
 Део слива река Ресаве, Суваје, Чемернице, Јеловог потока и Бељаничке реке

Види још 
 Национални паркови Србије
 Паркови природе Србије
 Резервати природе Србије
 Списак локалитета Светске баштине у Србији
 Седам српских чуда

Референце

Литература 
 Попис заштићених природних добара Србије

Спољашње везе 
 Завод за заштиту природе Србије – Предели изузетних одлика Србије